Гран-при Японии 1991 года — пятнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1991 года. Прошёл на трассе Судзука в Японии. Соревнования состоялись 20 октября 1991 года. На этом Гран-при Айртон Сенна завоевал титул чемпиона мира, после того, как Найджел Мэнселл сошёл. На этом Гран-при легендарная команда Брэбем завоевала свои последние очки. Эрик Бернар получил травму в квалификации, в результате которой пропустил два сезона Формулы-1.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Айртон Сенна 1:41,532

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Японии
События 20 октября
Октябрь 1991 года
Спорт в Японии в 1991 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке